

Cinema 
 L'immortale – film del 1921 diretto da Guido Parisch
 L'immortale (L'immortelle) – film del 1963 diretto da Alain Robbe-Grillet
 L'immortale (The Vineyard) – film del 1989 diretto da James Hong e William Rice 
 L'immortale (L'immortel) – film del 2010 diretto da Richard Berry
 L'immortale (無限の住人 Mugen no jūnin?) – film del 2017 diretto da Takashi Miike
 L'immortale – film del 2019 diretto da Marco D'Amore

Fumetto 
 L'Immortale – manga di Hiroaki Samura

Letteratura 
 L'immortale (El inmortal) – racconto di Jorge Luis Borges nella raccolta L'Aleph

Musica 
 L'immortale – colonna sonora dell'omonimo film

Scacchi 
 L'immortale – partita di scacchi del 1851 tra Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky
 L'immortale peruviana – partita di scacchi del 1934 di Esteban Canal

Televisione 
 L'immortale (The Immortal) – serie televisiva di fantascienza
 L'immortale – soprannome di Ciro Di Marzio interpretato da Marco D'Amore

Pagine correlate 
 Gli immortali
 Immortals (disambigua)
 The Immortal
 The Immortals